Братское море:
 Населённый пункт Братское море в городе Братске.
 Братское водохранилище — водоём в Иркутской области, образованный на реке Ангара в результате строительства Братской ГЭС.